Szjarhej Mikalajevics Martinav (1953) belarusz politikus, külügyminiszter (2004–2012) (oroszul: Szergej Nyikolajevics Martinov)
 Szergej Kasfulgajanovics Martinov (1962) orosz sorozatgyilkos
 Szergej Martinov (1965) kazahsztáni íjász, olimpikon
 Szjarhej Anatolevics Martinav (1968) olimpiai bajnok belarusz sportlövő (oroszul: Szergej Anatoljevics Martinov)
 Szergej Alekszandrovics Martinov (1971–1997) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes orosz birkózó